Миллионы (фильм, 1991) — итальянская драма 1991 года, реж. Карло Ванцина
 Миллионы (фильм, 2004) — британская криминальная комедия 2004 года, реж. Дэнни Бойл